

Personnalités 

 Félix Roumy (1861-1935), homme politique français, président du conseil général de Nouvelle-Calédonie ;
 Marie Roumy (1924-2013), religieuse, fondatrice d'œuvre pour les enfants des rues.

Œuvres 
 Catherine-Clémence Roumy, tableau de Jean-François Millet au musée d'Orsay.